Ihaurrieta (baskiska: Eiaurrieta) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Ihaurrieta ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ihaurrieta är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ihaurrieta. Runt Ihaurrieta är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ochagavía,  km nordost om Ihaurrieta. I omgivningarna runt Ihaurrieta växer i huvudsak blandskog. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Navarra